Puchar Świata w lotach narciarskich 2018/2019 – 22. sezon Pucharu Świata w lotach narciarskich, stanowiącego część Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozpoczął się 1 lutego 2019 na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie, a zakończył się 24 marca 2019 na Letalnicy w Planicy. Rozegrano sześć konkursów indywidualnych oraz dwóch drużynowych.

Pierwszy konkurs w Oberstdorfie został dodany za odwołane zawody indywidualne w Titisee-Neustadt.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów 

Legenda:

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata w lotach narciarskich 2018/2019 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Klasyfikacja generalna

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy 

!
Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich